Municipio de North Branch puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de North Branch (condado de Lapeer, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Lapeer.
 Municipio de North Branch (condado de Isanti, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Isanti.
 Municipio de North Branch (Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Wyoming.